Die ukrainische Freie-Pyramide-Meisterschaft 2018 war ein Billardturnier, das vom 27. September bis 1. Oktober 2018 im BK Armada in Saporischschja stattfand. Ermittelt wurden die nationalen Meister der Ukraine in der Freien Pyramide, einer Disziplin des Russischen Billards.

Ukrainische Meisterin wurde Ljubow Schyhajlowa, die im Finale Anna Kotljar mit 5:1 besiegte. Den dritten Platz belegten Anastassija Klykowa und Chrystyna Schewtschenko. Titelverteidigerin war Schanna Schmattschenko, die in diesem Jahr nicht teilnahm.

Bei den Herren setzte sich Maksym Lawrynenko im Endspiel gegen Dmytro Lebid mit 7:5 durch. Illja Nepejpiwo und Bohdan Rybalko kamen auf Rang drei. Titelverteidiger Artur Piwtschenko nahm nicht teil.

Herrenturnier

Modus 
Die acht Bestplatzierten der nationalen Rangliste waren im Achtelfinale gesetzt. Die übrigen 56 Teilnehmer ermittelten im Doppel-K.-o.-System die 16 Qualifizierten für die Finalrunde, in der das Turnier im K.-o.-System fortgesetzt wurde.

Vorrunde

Hauptrunde 
56 Spieler

|

|}
|}

1. Gewinnerrunde 
32 Spieler (Sieger der Hauptrunde gegeneinander)

|

|}
|}

2. Gewinnerrunde 
16 Spieler (Sieger der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

1. Verliererrunde 
24 Spieler (Verlierer der Hauptrunde gegeneinander)

|

|}
|}

2. Verliererrunde 
32 Spieler (Sieger der 1. Verliererrunde gegen Verlierer der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

3. Verliererrunde 
16 Spieler (Sieger der 2. Verliererrunde gegeneinander)

|

|}
|}

4. Verliererrunde 
16 Spieler (Sieger der 3. Verliererrunde gegen Verlierer der 2. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

Finalrunde

Finale

Damenturnier

Modus 
Die sieben Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Halbfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Finalrunde

Einzelnachweise 

2018
Billardveranstaltung 2018
Sport (Saporischschja)